Камынинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Камынинское сельское поселение — входит в Белинский район Пензенской области
 Камынинское сельское поселение — входит в Плавский район Тульской области
 Камынинское сельское поселение — входит в Обоянский район Курской области